Baďura je příjmení více osob:

 Bohumil Baďura (1929–2014) – český historik
 Ľudovít Baďura (1951–2006) – slovenský fotbalista

ženský tvar
 Kateřina Baďurová (* 1982) – česká atletka